Никола Кръстев може да се отнася за:
 Никола Кръстев – живописец от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа;
 Никола Кръстев (1884 – 1913) – български революционер, деец на ВМРО;
 Никола Кръстев (роден 1979 г.) – български футболист, централен защитник;
 Никола Кръстев (роден 1996 г.) – български футболист, вратар.